Желєзногорськ — місто в Росії, Красноярський край
 Желєзногорськ — місто в Росії, Курська область

Див. також 
 Желєзногорськ-Ілімський